Окудэра () — имя собственное японского происхождения; распространено в виде фамилий.
 Окудэра, Сатоко (род. 1966) — японский сценарист для кинофильмов и аниме. 
 Окудэра, Ясухико (род. 1952) — японский футболист.